Mutspitze (Texelgroep) (Italiaans: Monte Mutta), een 2295 meter hoge berg in de Texelgroep van de Ötztaler Alpen in het Italiaanse Zuid-Tirol.
Mutspitze (Weißkam), een 3257 meter hoge berg in de Weißkam van de Ötztaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol.

Zie ook
Muthspitze (Italiaans: Punta di Motta), een 2264 meter hoge berg in de Texelgroep